Fernand Violle (1869-1939), homme politique français ;
 Jules Violle (1841-1923), physicien français.